Prijevor – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w mieście Dubrownik
 Prijevor – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Kladanj
 Prijevor – wieś w Czarnogórze, w gminie Budva
 Prijevor – wieś w Czarnogórze, w gminie Herceg Novi
 Prijevor – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w mieście Čačak
 Prijevor – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Bileća